Schtschepkin ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Nikolajewitsch Schtschepkin (1860–1920), russischer Historiker, Hochschullehrer und Politiker
 Michail Semjonowitsch Schtschepkin (1788–1863), russischer Schauspieler
 Wjatscheslaw Nikolajewitsch Schtschepkin (1863–1920), russischer Slawist, Linguist und Hochschullehrer